Сивицкий — фамилия:
 Сивицкий, Антон Теофилович (1900—1977) — советский и польский военачальник, генерал-майор Советской Армии, генерал бригады Войска Польского.
 Сивицкий, Владимир — композитор.
 Сивицкий, Владимир Александрович — профессор, заведующий кафедрой юридического факультета ВШЭ.
 Сивицкий, Иосиф Францевич (1870—1949) — полковник, герой Первой мировой войны
 Сивицкий, Николай Никанорович — Георгиевский кавалер; поручик; 23 сентября 1915 (посмертно).
 Сивицкий, Павел Михайлович (1852—1921) — выдающийся российский лесовод.
 Сивицкий, Флориан (1925—2013) — польский военный и государственный деятель.

См. также 
 Савицкий